Đorđe Jovančić – cantautore serbo
 Dušan Jovančić – calciatore serbo, centrocampista
 Jasmina Jovančić-Vidaković – artista croata
 Vladimir Jovančić – ex calciatore bosniaco, attaccante